Zanclospora är ett släkte av svampar. Zanclospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zanclospora